Kornos bzw. Kornoš steht für:
 Kornos (Griechenland), Ort in Griechenland
 Kornos (Zypern), Ort in Zypern
 Leonard Kornoš (* 1956), slowakischer Astronom und Asteroidenentdecker
 (23899) Kornoš, Asteroid des Hauptgürtels